

Letteratura 
 Troublemaker – libro di Harry Wu del 1996

Musica
Troublemaker – singolo dei Weezer estratto dall'album Weezer
Troublemaker – singolo di Taio Cruz estratto dall'album TY.O
Troublemaker – singolo degli Arashi estratto dall'album Boku no Miteiru Fūkei
Troublemaker – singolo di Olly Murs e Flo Rida estratto dall'album Right Place Right Time
Troublemaker – singolo di Akon e Sweet Rush estratto dall'album Freedom
Troublemaker – singolo dei Green Day estratto dall'album ¡Uno!
Troublemaker – brano dei Pleasers estratto dall'album Thamesbeat
Trouble Maker – duo musicale sudcoreano
Trouble Maker – EP dei Trouble Maker del 2011

Cinema
Botte di Natale (Troublemakers) – film del 1994 diretto da Terence Hill